ЧГИФК — аббревиатура, которая может означать:
 Чайковский государственный институт физической культуры;
 Челябинский государственный институт физической культуры (ныне Уральский государственный университет физической культуры).